Detta är en lista över sjöar i Bollebygds kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bollebygds kommun.

Lista

Externa länkar

Bollebygds kommun
 Lista